

Destroyer 
Alpino était le nom de destroyer de la marine italienne et peut faire référence à :
 Alpino (1909), un destroyer de classe Soldato lancé en 1909 et mis au rebut en 1928 ;
 Alpino (1938), un destroyer de classe Soldati lancé en 1938 et coulé en 1943.

Frégate 
Alpino était aussi le nom de frégate de la marine italienne et peut faire référence à :
 Alpino (F 580), une frégate de la classe Alpino lancée en 1967 et désarmée en 2006 ;
 Alpino (F 594), une frégate de la classe Bergamini (2011) lancée en 2014.